O Aikijujutsu é uma das mais antigas e refinadas artes de combate originadas no Japão.

História

Praticada antigamente pelos nobres japoneses, por sua riqueza de conhecimento e dificuldade, crê-se ter sido uma das primeiras formas de defesa pessoal do Japão feudal. A complexidade de seus sistemas a consagrou como uma arte de elite militar. Sua dificuldade se encontra exatamente na harmonia interior do praticante, não se deixando levar por qualquer emoção que afetasse a sua técnica.     
 
Perde-se na história a época ou período do surgimento da arte, já que muitas são as supostas origens da arte. No entanto, supõe-se que a arte tenha origens no neto mais jovem do Imperador Seiwa, Shinra Saburo Yoshimitsu, quando este foi para Oshu, no nordeste do Japão, estudar anatomia humana através de dissecação. 
 
Porém, inegavelmente, sua origem vem da arte da espada, o Kenjutsu.   
Mas é interessante salientar que samurais eram obrigados a portar espadas e deviam, obrigatoriamente, usá-las para defender sua honra. Logo um samurai que lutasse sem ela corria o risco de ser ordenado a cometer seppuku (auto-evisceramento) ou poderia mesmo ser condenada a crucificação (tido como humilhante), como cita o Hagakure (livro do século XIV). 
 
Entretanto, com a proibição do porte das mesmas nos castelos e casas de nobres, a arte começava a surgir. Então, baseando-se em estudos de anatomia humana, conhecimento e controle da energia sutil e técnicas de espada, teríamos uma receita inicial para a criação do Aikijujutsu.

O Sukima (vazio) representa um fundamento básico do Aikijujutsu, e simboliza fazer com que um adversário (inicialmente portando a espada Katana) não consiga atingir seu objetivo, apenas usando os conceitos dos quatro elementos, água, fogo, ar e terra. A partir deste princípio surgiu o primeiro movimento que hoje constituí o Aikijujutsu.  
 
Uma arte baseada na harmonia e na utilização da energia interior, conhecida como Ki. O Ki é o princípio que rege o universo do Aikijujutsu, focalizando os estudos em sua condução e direcionamento, através do estudo e controle da utilização de chaves, torções e imobilizações, de modo a invalidar o inimigo buscando a harmonia do corpo.

O  significado de nome da arte
O nome da arte pode ser traduzido para o português da seguinte forma: 
Ai: Harmonia 
Ki: Energia, força vital. 
Ju: Flexibilidade 
Jutsu: Arte

Estilos
O Daito Ryu Aiki JuJutsu, mais conhecido estilo da arte, fundado por Sokaku Takeda, veio da linhagem dos Minamoto, que organizaram as técnicas Aiki e o fundaram, aproximadamente no século XV. 

OSOI é a forma lenta e suave. Essa forma era praticada por aqueles que não possuíam tanto vigor físico ou possuíam idade avançada. Na busca do vazio e do desequilíbrio, essencial nessa forma, busca-se encontrar no íntimo do seu inimigo um local escondido para se alojar. As técnicas iniciais eram adaptadas a um raciocínio circular que tinha por objetivo a utilização da força do inimigo contra ele mesmo. Para muitos mestres tal estilo é considerado o último estágio da sapiência militar. Da mesma forma, o Gendai Budo traduziu essa teoria como "ceder para vencer". 
 
HIDOI, contrariamente, caracterizado pela extrema violência e agressividade de seus movimentos, é conhecida como a terrível arte do clã Aizu. A definição do Hidoi retrata o pensamento do Bujutsu na sua essência e realidade. 
 
KORYU, que tem como significado "estilo antigo", representa as formas clássicas e imutáveis do Aikijujutsu estabelecidas em seqüências de kata. 
 
RENKAKU, que significa "encadeado por um ângulo", era a forma que mais se assemelhava ao jujutsu, diferenciando-se na circularidade de seus movimentos e utilização da força de seu adversário contra ele mesmo.

Artes Descendentes e Influenciadas
Observando as similaridades técnicas naquilo que observamos ao longo do conteúdo aqui apresentado e acompanhando a história marcial, podemos destacar a influência do Aikijujutsu na história pessoal de grandes mestres do Koryu e do Gendai Budo. 
 
Podemos citar dentre estes nomes inegavelmente o Fundador do Aikido, Morihei Ueshiba, Aluno de Sokaku Takeda, tal qual Choy Youg Sool, Fundador do Hapkido (que pode ser considerado, em função das formas, uma combinação entre o Aikijujutsu e Taekkyon).

Artes marciais do Japão
Artes marciais por modalidade